Gerhard Jannink (Enschede, 26 mei 1873 - aldaar, 6 januari 1938) was een textielfabrikant in Enschede.

Zijn zoon (met dezelfde naam) Gerhard Jannink werd in 1900 geboren en werd in 1936 directeur van Gerhard Jannink & Zonen.

Zie ook 
 Fabriekscomplex Jannink

Nederlands ondernemer
Geschiedenis van de textielindustrie
Geschiedenis van Enschede
Textielondernemer